Macaúba ou macaíba e seus derivados pode referir-se a:

Plantas
Macaúba, espécie de palmeira abundante na Floresta Amazônica e na Mata Atlântica 
Macaúba-barriguda, espécie de palmeira comum na Mata Atlântica nordestina

Acidentes geográficos
Córrego Macaubinha - curso d'água do estado de São Paulo
Rio Macaúbas - rio de Minas Gerais que deságua no Rio Paraopeba

Localidades
Aeroporto de Macaúbas - um aeroporto localizado na cidade brasileira de Macaúbas no estado da Bahia
Brotas de Macaúbas - município no estado da Bahia
Ilha da Macaúba - ilha no estado do Maranhão
Macaíba - município no Rio Grande do Norte
Macaúbas - município na Bahia
Macaúba (Dourados) - distrito do município brasileiro de Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul
Macaúbas (Salvador) - bairro de Salvador

Outros
Barão de Macaúbas - médico e educador brasileiro

Desambiguação
Acrocomia
Arecaceae